Uniqa steht für diese österreichischen Versicherer:
Uniqa Insurance Group 
UNIQA International
Uniqa Österreich

Weiterhin steht Uniqa für:
 Uniqa Tower, Bürogebäude in Wien 

Siehe auch:
Unika   
Unique